Matthews House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Matthews House (Arkansas), ID-Nr. 83001165
 Matthews House (Georgia), ID-Nr. 76000641